O termo  pode remeter aos seguintes artigos:

 Atividade (química), a concentração efetiva de um soluto numa solução não-ideal.

Ou ainda:
 Atividade (Engenharia de Software), na Engenharia de Software, um comportamento ou uma ação realizada por um sistema;
 Atividade anaeróbica
 Atividade específica, em física nuclear, a atividade nuclear por unidade de massa;
 Atividade lúdica
 Atividade geomagnética
 Atividade nuclear, em física nuclear, refere-se ao número de desintegrações nucleares que ocorrem em uma amostra, por unidade de tempo;
 Atividade óptica
 Atividade física
 Atividade solar
 Atividade de solos

Desambiguação